

Geografia

Germania 
 Grüningen – ex comune ora frazione di Greußen, città nel circondario del Kyffhäuser (Turingia)
 Grüningen – ex comune ora frazione di Pohlheim, città nel distretto di Gießen (Assia)

Svizzera 
 Grüningen – città nel distretto di Hinwil (Canton Zurigo)